Cílix, na mitologia grega, foi o herói epônimo da Cilícia.

Cílix era filho de Agenor e Teléfassa; ele tinha uma irmã, Europa, e dois irmãos, Cadmo e Fênix. Pseudo-Apolodoro menciona que existem versões nas quais Europa é filha de Fênix.

Agenor era irmão gêmeo de Belo, filhos de Posidão e Líbia, filha de Épafo e Mênfis. Agenor moveu-se do Egito para a Fenícia e lá tornou-se rei.

Quando Zeus raptou Europa, Agenor mandou seus filhos recuperarem Europa, e não voltarem sem ela. Como eles não conseguiram achar Europa, se fixaram em outros lugares. Cílix se instalou na Cilícia.

Sarpedão se aliou a Cílix, rei da Cilicia quando este estava em guerra com os lícios e ganhou, como prêmio da aliança, o reino da Lícia.

Segundo Evêmero, autor do século IV a.C. que propôs que os deuses eram reis mortais, divinizados após a morte (evemerismo), Zeus havia conquistado a Cilícia de Cílix, seu governador.

Árvore genealógica baseada em Pseudo-Apolodoro:

Mitologia grega